Prawo do zemsty (powieść)
 Prawo do zemsty (film 2001)
 Prawo do zemsty (film 2015)